John Fleming se poate referi la:

John Fleming (1785-1857), preot, zoolog și geolog scoțian. 
John Adam Fleming (1877-1956), geofizician american. 
Sir John Ambrose Fleming (1849-1945), electronist și inventator englez.